Die Rallye Dakar 2017 (Paraguay-Bolivia-Argentina) war die 39. Austragung der Rallye Dakar und die 38., die tatsächlich ausgefahren wurde. Sie fand zum neunten Mal in Folge in Südamerika statt, hatte am 2. Januar 2017 zeitgleich in Asunción und Atyrá in Paraguay begonnen und endete nach zwölf Etappen am 14. Januar in Buenos Aires. In dieser Zeit werden je nach Fahrzeugklasse rund 9000 Kilometer, davon bis zu 4000 Rennkilometer, durch Paraguay, Argentinien und Bolivien zurückgelegt.

Bei den Autos gewann der Franzose Stéphane Peterhansel (Peugeot) mit der Zeit 28:49:30 und 5:13 Minuten Vorsprung vor seinem Markengefährten Sébastien Loeb. Es war der insgesamt 13. Sieg Peterhansels (Motorrad und Auto). Ursprünglich hatte Peterhansel nach einem Unfall auf der zehnten Etappe mit klarem Rückstand hinter Loeb gelegen. Die Jury gewährte ihm aber eine Zeitgutschrift, weil er zunächst beim verletzten Motorradfahrer Simon Marcic geblieben und dadurch viele Minuten verloren hatte. Peterhansel erhielt so die Führung zurück und gab diese bis ins Ziel nicht mehr ab.

Bei den Motorrädern gewann der Brite Sam Sutherland mit der Zeit 32:06:22, bei den Quads der Russe Sergej Karjakin mit 39:18:52 und bei den Trucks der Russe Eduard Nikolajew mit 27:58:24, der kürzesten Zeit aller Fahrzeuge.

Teilnehmer 
Insgesamt waren 316 Fahrzeuge gemeldet.

Etappen

Endergebnisse

Gesamtwertung Autos

Gesamtwertung Motorräder

Gesamtwertung Quads

Gesamtwertung Trucks

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2017
Motorsportveranstaltung 2017
Motorsportwettbewerb in Argentinien
Motorsport (Paraguay)
Sportveranstaltung in Paraguay
Sport (Asunción)
Atyrá
Motorsportwettbewerb in Bolivien
Sport (Buenos Aires)